Empusa bezeichnet in der Griechischen Mythologie:
 ein Schreckgespenst, siehe Empusa

Empusa bezeichnet in der Biologie:
 eine Gattung der Fangschrecken, siehe Empusa (Gattung)
 eine Gattung der Pilze, die heute Entomophthora genannt wird